El terminó Pasapalabra puede referirse a:
 Pasapalabra (Argentina), programa de televisión argentino.
 Pasapalabra (Chile), programa de televisión chileno.
 Pasapalabra (Uruguay), programa de televisión uruguayo.
 Pasapalabra (Panamá), programa de televisión panameño.
 Pasapalabra (España), programa de televisión español. 
 Pasapalabra en familia, concurso de televisión español.

Referencias